Krebshof ist der Name folgender Orte:

 Krebshof (Feuchtwangen), Einöde der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Krebshof (Mainhardt), Wohnplatz im Gemeindeteil Ammertsweiler von Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg